Кузано-Міланіно () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія,  метрополійне місто Мілан.
 Кузано-Мутрі  () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія,  провінція Беневенто.